Бекешев — фамилия. Известные носители:

 Бекешев, Геннадий Михайлович (род. 1929) — журналист, краевед.
 Бекешев, Дастан Далабайевич (род. 1983) — киргизский политик, депутат Жогорку Кенеша.
 Бекешев, Джумадиль (1888—?) — чабан колхоза имени 40 лет Октября Каскеленского района Алма-Атинской области, Герой Социалистического Труда (1958).
 Бекешев, Ергали Орынгалиевич (род. 1963) — казахский скульптор.